Prince of Wales Trophy – trofeo assegnato nella National Hockey League (NHL) alla squadra della Eastern Conference (ex Wales Conference) vincitrice dei playoff
 Prince of Wales (tè) – tipo di tè nero aromatizzato, realizzato con Camellia sinensis
 Prince of Wales Theatre – teatro del West End, sito in Coventry Street nei pressi di Leicester Square, nella City of Westminster (Londra)
 Prince of Wales Conference – ex denominazione della Eastern Conference
 Prince of Wales Reviewing the Boys' Brigade – cortometraggio muto del 1902.
 Prince of Wales Football Club – ex società calcistica di Gibilterra

Pagine correlate 
 Isola Principe di Galles
 HMS Prince of Wales
 Principe di Galles